Jeske ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Jeske (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Dominic Jeske (* 1977), deutscher Koch
 Edith Jeske  (* 1957), deutsche Textdichterin
 Elisabeth Jeske (1921–2002), deutsche Mosaikkünstlerin
 Frank Jeske (1960–1994), deutscher Fußballspieler
 George Jeske (1891–1951), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler
 Harry Jeske (1937–2020), deutscher Bassist, siehe Puhdys
 Jacqueline Jeske (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Jeske (* 1935), deutscher Journalist, Herausgeber der FAZ
 Natalja Jeske, Historikerin
 Regina Jeske (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Susanne Jeske-Paasch (* 1958), deutsche Juristin und Bürgermeisterin von Eckernförde